Adieu ma jolie peut désigner :
 Adieu, ma jolie (Farewell, My Lovely) (1940), roman policier de Raymond Chandler ;

 Adieu ma jolie (Farewell, My Lovely) (1975), film américain de Dick Richards, adaptation cinématographique du livre.